Zoe – imię żeńskie
 Zoe – cesarzowa bizantyjska
 Zoe – księżyc planetoidy (58534) Logos